La famille Orceau de Fontette est une famille de noblesse française originaire de Touraine.

Généralités

Généalogie   

 Alexandre Orceau (-1702), intéressé dans les postes générales de France, conseiller-secrétaire du roi ;
 Pierre Orceau (1636-1713), intéressé dans les affaires du Roi, échevin perpétuel de Tours, conseiller-secrétaire du roi ;
 François Orceau (1673-1759), baron de Fontette, conseiller du roi en ses conseils, trésorier général des Galères (1714), intéressé dans la ferme des postes
 François-Jean Orceau de Fontette (1718-1794), marquis de Tilly, maître des requêtes, président au Grand Conseil, intendant de la généralité de Caen ;
Aimé Orceau de Fontette (1764-1840), maître des requêtes du roi, député du Calvados de 1827 à 1830 ;
 Emmanuel Orceau de Fontette, (1805-1887), député du Calvados de 1842 à 1846 ;

Notes et références

Annexes

Sources et bibliographie 
Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes de l'Ancien Régime (1771-1789) : dictionnaire prosopographique, 1998

Articles connexes 
 Armorial de familles nobles et notables de France 
 Hôtel de la Massetière

Famille noble de Touraine et du Berry